Репортёрные гены (гены-репортёры, ) в молекулярной биологии — гены, которые присоединяют к регуляторным последовательностям других генов для исследования проявлений генов в культурах клеток. Некоторые репортёрные гены используются исследователями, так как их экспрессия придаёт организму чётко выраженные легко измеряемые характеристики, некоторые, — так как они являются селективными маркерами. Репортёрные гены используют для того, чтобы определить уровень экспрессии гена в клетке или в популяции. Часто в генно-инженерные конструкции встраивают в качестве репортёра ген LacZ.

Применение 
Интересующий исследователя ген и ген-репортёр обычно встраивают в одну генетическую конструкцию, а затем вводят её в клетку или организм. В случае клеток бактерий и эукариот для введения обычно используют кольцевые молекулы ДНК — плазмиды. Важно, чтобы ген-репортёр в норме экспрессировался в клетке, тогда экспрессия гена-репортёра будет свидетельствовать о том, что интересующий ген попал в клетку.

Широкое применение находят репортёрные гены, кодирующие флуоресцентные и люминесцентные белки:
 ген медузы, кодирующий зеленый флуоресцентный белок (), экспрессия которого проявляется в появлении зелёного свечения при освещении синим светом;
 ген фермента люциферазы, которая катализирует реакцию с люциферином и вызывает свечение;
 ген красного флуоресцентного белка DsRed;
 бактериальный ген LacZ, кодирующий фермент бета-галактозидазу, экспрессия которого приводит к появлению синей окраски на среде, содержащей субстрат X-gal; 
 ген хлорамфеникол-ацетилтрансферазы () обуславливает устойчивость к антибиотику хлорамфениколу.

Ссылки 
 Информация о репортёрных генах

Методы молекулярной биологии
Генетика